Colin Cunningham (1954) brit rövidtávúszó, olimpikon
Colin Cunningham (1967) amerikai színész